Парламентские выборы в Гватемале прошли с 26 по 28 ноября 1948 года. На них переизбиралась половина парламента. В результате альянс Партии национального обновления и Партии революционного действия получил наибольшее число мест, но Фронт народного освобождения остался крупнейшей парламентской партией.

Выборы отметились активным противостоянием между сторонниками курса президента Хуана Хосе Аревало, который вёл страну по пути демократизации и либерализации, а также упрощения трудовых отношений, и богатой консервативной элиты, стремившейся к сохранению статуса кво. В частности они подкупили влиятельного политика Франциско Арана, который поддерживал несколько консервативных кандидатов. Однако ни один из последних так и не прошёл в парламент.

Результаты

Примечания

Литература 
 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook of the world 1948. New York, 1949.
 Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. Edited by Dieter Nohlen. 2005.
 Gleijeses, Piero. 1991. Shattered hope. The Guatemalan Revolution and the United States, 1944—1954. Princeton: Princeton University Press.
 Rodríguez de Ita, Guadalupe. 2003.La participación política en la primavera guatemalteca: una aproximación a la historia de los partidos durante el periodo 1944—1954. México: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1948 год в Гватемале
Ноябрь 1948 года